Поход Руси на Волжскую Булгарию:

 Поход Руси на Волжскую Булгарию (969) — поход Святослава Игоревича.
 Поход Руси на Волжскую Булгарию (985) — поход Владимира Святославича с торками.
 Поход Руси на Волжскую Булгарию (1120) — поход Юрия Долгорукого с половцами.
 Поход Руси на Волжскую Булгарию (1164) — поход Андрея Боголюбского.
 Поход Руси на Волжскую Булгарию (1171) — поход Андрея Боголюбского (саботирован боярами).
 Поход Руси на Волжскую Булгарию (1183) — поход Всеволода Большое Гнездо и половцев.
 Поход Руси на Волжскую Булгарию (1185) — поход Всеволода Большое Гнездо.
 Поход Руси на Волжскую Булгарию (1220) — поход Юрия Всеволодовича.
 Поход Руси на волжских булгар (1370) — поход Дмитрия Константиновича.
 Поход Руси на волжских булгар (1376) — поход московского воеводы Дмитрия Боброка.

Походы
Волжская Булгария